Матрона:

 Римська матрона — у Стародавньому Римі шаноблива назва вільної з народження заміжньої жінки, яка користується доброю репутацією та належить до вершків суспільства.

Жіноче ім'я 
Матрона (церковна форма) або Мотрона (народна форма) — жіноче українське ім'я латинського походження.

Ім'я походить з латинської мови (від Mātrōna — «заміжня жінка», що сходить до māter — «мати»). Також в латинській мові означає «поважна дама», «пані», «мати сім'ї», «матінка».

Зменшувальні форми: Мотя, Мотря, Муся тощо.

Святі 
 Матрона Московська — свята Російської православної церкви.
 Матрона Солунська — свята мучениця з грецького міста Салоніки, що постраждала в III або IV столітті.
 Матрона Константинопольська або Царгородська (бл. 392 — бл. 492) — християнська сподвижниця, шанується в лику преподобних. Зазнала багато прикростей від свого чоловіка; таємно пішла від нього, прийняла чернецтво, в 75 років трудилася черницею; заснувала монастир у Константинополі; молитвами творила чудеса; померла 492 р. День пам'яті 22 (9) листопада.

Інші персонажі 
 Мотря Довбиш (у шлюбі Кайдаш) — одна з головних героїнь повісті «Кайдашева сім'я» та кіносеріалу «Спіймати Кайдаша».